Kildonan est un terme pouvant désigner:

Toponyme



Kildonan, municipalité rurale 
Kildonan, ancienne circonscription provinciale 
Kildonan-River East, circonscription électorale provinciale

Kildonan, localité de l'île de Vancouver
Lac Kildonan, lac de l'île de Vancouver

Kildonan, croft de l'île de Skye
Kildonan, village de l'île d'Arran en Écosse

Kildonan, village du Mashonaland occidental

Homonymie de toponyme